Wallenbergska huset kan syfta på byggnader med kopplingar till familjen Wallenberg

Wallenbergska huset – på Villagatan 4 i Stockholm, se Linden 5
Wallenbergska huset – vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm, se Barclayska huset
Wallenbergska villan – på Brahegatan 47–49 i Stockholm.